Brat Pack puede referirse a:

 Brat Pack (actores), un grupo de jóvenes actores en la década de 1980;
 Brat Pack (literatura), un grupo de jóvenes autores en la década de 1980.